Le Championnat du monde double mixte de curling 2012 (nom officiel : World Mixed Doubles Curling Championship) est le  du monde double mixte de curling.
Il a été organisé en Turquie dans la ville de Erzurum du 23 au 29 avril 2012.

Équipes 
Les équipes sont composées comme suit:

Classement Round Robin 

*Légende: V = Victoire - D = Défaite

Résultats des sessions
Les heures indiquées correspondent au créneau d'Heure d'été d'Europe de l'Est (UTC+3).

Groupe Bleu

Mardi 24 avril
Session 2
- 8h00

Session 4
- 14h30

Session 5
- 17h45

Mercredi 25 avril
Session 7
- 8h00

Session 9
- 14h30

Session 10
- 17h45

Session 11
- 21h00

Jeudi 26 avril
Session 12
- 8h00

Session 13
- 11h15

Session 14
- 14h30

Session 15
- 17h45

Session 16
- 21h00

Vendredi 27 avril
Session 17
- 8h00

Session 18
- 11h15

Session 19
- 14h30

Session 20
- 17h45

Session 21
- 21h00

Samedi 28 avril
Session 23
- 11h15

Groupe Rouge

Lundi 23 avril
Session 1
- 18h45

Mardi 24 avril
Session 3
- 11h15

Session 5
- 17h45

Session 6
- 21h00

Mercredi 25 avril
Session 8
- 11h15

Session 10
- 17h45

Jeudi 26 avril
Session 12
- 8h00

Session 13
- 11h15

Session 14
- 14h30

Session 15
- 17h45

Session 16
- 21h00

Vendredi 27 avril
Session 18
- 11h15

Session 20
- 17h45

Samedi 28 avril
Session 22
- 8h00

Groupe Jaune

Lundi 23 avril
Session 1
- 18h45

Mardi 24 avril
Session 2
- 8h00

Session 3
- 11h15

Session 4
- 14h30

Session 5
- 17h45

Session 6
- 21h00

Mercredi 25 avril
Session 7
- 8h00

Session 8
- 11h15

Session 9
- 14h30

Session 11
- 21h00

Jeudi 26 avril
Session 12
- 8h00

Session 13
- 11h15

Session 14
- 14h30

Session 15
- 17h45

Session 16
- 21h00

Vendredi 27 avril
Session 17
- 8h00

Session 18
- 11h15

Session 19
- 14h30

Session 20
- 17h45

Session 21
- 21h00

Samedi 28 avril
Session 22
- 8h00

Session 23
- 11h15

Tiebreaker
Samedi 28 avril, 18h30

Playoffs

Feuilles de tournois

Qualification 
Samedi 28 avril, 18h30

Quart de final
Dimanche 29 avril, 8h00

Demi-finale
Dimanche 29 avril, 12h00

Médaille de Bronze
Dimanche 29 avril, 16h00

Médaille d’Or
Dimanche 29 avril, 16h00

Références

Liens externes 
  Résultat sur le site de Fédération internationale de curling

2012
Curling double mixte
Curling double mixte 2012
Sport en Turquie en 2012
Sport en avril 2012
Erzurum
Compétition de curling en Turquie